Джозеф Августин Ди Нойя (; род. 10 июля 1943, Нью-Йорк, США) — американский прелат и богослов, доминиканец, ватиканский и куриальный сановник, видный член Римской Курии. Заместитель Секретаря Конгрегации доктрины веры с 4 апреля 2002 по 16 июня 2009. Титулярный архиепископ Орегона с 16 июня 2009. Секретарь Конгрегации богослужения и дисциплины таинств с 16 июня 2009 по 26 июня 2012. Вице-председатель Папской Комиссии Ecclesia Dei с 26 июня 2012 по 21 сентября 2013. Адъюнкт-секретарь Конгрегации доктрины веры с 21 сентября 2013.

Ранняя жизнь 
Джозеф Августин Ди Нойя родился 10 июля 1943 года в Нью-Йорке, США. Член доминиканской восточной провинции Святого Иосифа, отец Ди Нойя посещал Колледж Провидения в 1961-1963 годах. Ди Нойя был рукоположен в священники 4 июня 1970 года, и преподавал богословие в Колледже Провидения с 1971 года по 1974 год. Ди Нойя заработал докторантуру в Йельском университете в 1980 году с диссертацией на тему: «Католическое богословие религий и межрелигиозный диалог». Позднее преподавал богословие в течение 20 лет в Доминиканском образовательном колледже и был редактором журнала «Томист». Был директором-основателем Межкультурного Форума Культурного Центра Иоанна Павла II в Вашингтоне. Ди Нойя имеет четыре степени богословия или аттестата, включая три от Колледжа Святого Стефана в Довере, штат Массачусетс.

До своей работы в Культурном Центре папы Иоанна Павла II, Ди Нойя служил в течение семи лет руководителем Секретариата доктрины и пасторских методов национальной конференции католических епископов (теперь Конференция католических епископов США).

В 1998 году Ди Нойя получил от Доминиканского ордена титул магистра Священного Богословия. С 1997 года по 2002 год он был членом Международной Теологической Комиссии.

В Римской Курии 
4 апреля 2002 года Ди Нойя был назначен заместителем Секретаря Конгрегации Доктрины Веры. А 16 июня 2009 года он стал Секретарём Конгрегации Богослужения и Дисциплины Таинств и был назван архиепископом.

11 июля 2009 года, на следующий день после своего 66-го дня рождения, Ди Нойя получил епископскую ординацию от кардинала Уильяма Джозефа Левады — префекта Конгрегации Доктрины Веры, архиепископа Вашингтона Дональда Вюрла и бывшего архиепископа Луисвилла Томаса Келли, доминиканца, в базилике Непорочного Зачатия Девы Марии в Вашингтоне. Кардинал Антонио Каньисарес Льовера, префект Конгрегации Богослужения и Дисциплины Таинств, как ожидалось, должен был помогать в ординации своего нового секретаря, однако он испытывал «визовые затруднения» и не смог подняться на борт самолета в Риме. Архиепископ Келли был духовным наставником архиепископа Ди Нойи как семинариста в Доминиканском образовательном колледже в Вашингтоне.

Титулярная епархия, на которую он был назначен, это город Орегон. Как резиденциальная епархия, она была одной из двух старейших митрополичьих епархий (наряду с Нью-Йорком) в Соединенных Штатах Америки после Балтимора, первая епархия (а позднее первая архиепархия) в Соединенных Штатах Америки. Она стала митрополичьей архиепархией в 1850 году, но епархия была перемещена в Портленд в 1928 году. Город Орегон стал титулярной архиепархией в 1996 году, но архиепископ Ди Нойя — первый прелат которому она была назначена.

Архиепископ Ди Нойя также является рядовым членом Папской академии Святого Фомы Аквинского. В мае 2011 года архиепископ Ди Нойя был назначен консультантом Конгрегации Доктрины Веры.

26 июня 2012 года архиепископ Ди Нойя был назначен на пост вице-председателя Папской Комиссии Ecclesia Dei, уйдя с поста Секретаря Конгрегации Богослужения и Дисциплины Таинств.

21 сентября 2013 года назначен адъюнкт-секретарём Конгрегации доктрины веры.

Книги 
 The Diversity of Religions: A Christian Perspective (Catholic University of America Press, 1992);
 The Love That Never Ends: A Key to the Catechism of the Catholic Church (Our Sunday Visitor Press, 1996).

Примечания

Ссылки 
 Высокопреподобный Джозеф Августин Ди Нойя, доминиканец

Католические архиепископы
Выпускники Провиденского колледжа
Преподаватели Провиденского колледжа
Выпускники Йельского университета
Выпускники Йельской богословской школы
Доминиканцы США